Athénaisz néven több történelmi személy ismert.

 Aelia Eudocia; II. Theodosius felesége
 Athénaisz; II. Ariobarzanész kappadókiai király felesége
 Athénaisz; erüthreiai jósnő az i. e. 4. század második felében
 Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart; Marquise de Montespan